Annika Beck era la detentrice del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.
In finale Belinda Bencic ha sconfitto Antonia Lottner per 6-1, 6-3.

Teste di serie

  Ana Konjuh (semifinale)
  Belinda Bencic (campionessa)
  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Varvara Flink (primo turno)
  Antonia Lottner (finale)
  Darʹja Kasatkina (quarti di finale)
  Katy Dunne (secondo turno)
  Hsu Ching-wen (primo turno)

  Camila Giangreco Campiz (primo turno)
  Karin Kennel (primo turno)
  Taylor Townsend (quarti di finale)
  Christina Makarova (primo turno)
  Barbora Krejčíková (secondo turno)
  Carol Zhao (terzo turno)
  Anett Kontaveit (primo turno)
  İpek Soylu (primo turno)

Tabellone principale

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Open di Francia 2013